Злотник — белорусская и еврейская фамилия польского происхождения (от  — «ювелир»). 

Известные носители:
 Злотник, Борис Анатольевич (род. 1946) — советский, российский и испанский шахматист, международный мастер, тренер по шахматам.
 Злотник, Михаил Иосифович (1928—2001) — советский и российский инженер-конструктор, к. тех. н., профессор.

Примечания